Turystyczne enduro (Adventure) − klasa motocykli
 Adventure − wieś w Gujanie
 Adventure − stacja telewizyjna
 Adventure – album zespołu Television
 Adventure – komputerowa gra przygodowa z 1972 roku